Lamothe – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Akwitania, w departamencie Landy.
 Lamothe – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia, w departamencie Górna Loara.